Toponímia:
 Cabestany, poble i comuna del Roselló
 Cabestany (Montcortès de Pallars), poble del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Cabestany (Montoliu de Segarra), poble del municipi de Montoliu de Segarra (Segarra)
 Biografies:
 Albert Cabestany i Gálvez (Tarragona, 1980), pilot de motociclisme català
 Guillem de Cabestany (-1212), trobador nord-català
 Joan-Ferran Cabestany i Fort (Barcelona, 1930 - Barcelona, 2013), historiador català
 Mestre de Cabestany, escultor
 Peio Ruiz Cabestany (Sant Sebastià, 1962), ciclista basc